Cecilio Nauzet Pérez González – calciatore spagnolo
 Francisco Pérez González – arcivescovo cattolico spagnolo
 Hernán Arsenio Pérez González – calciatore paraguaiano
 Luis Pérez González – calciatore messicano
 Rafael Pérez González Marañón – ex calciatore spagnolo